Пионерское урочище — местность Львова, где от 1956 года до 1980 года за лесопарком «Зубра» существовал водоём — пруд «Пионерское озеро» (площадью — 20 гектаров). 1978 года это озеро вдохновило Львовского художника Ивана Приийдана к созданию художественного полотна. На этом полотне он нарисовал Львов и отдых жителей Львова на Пионерском озере.

Сейчас на месте озера — высушенная долина, куда всё ещё любят приходить сиховчане.

Источники 
 Шляхами комсомольської слави: Довідник. — Київ: Молодь, 1979, с. 286
 Піонерське озеро в мистецтві 
 Військова мапа 1985 року
 Історія Львова в документах і матеріалах. — Київ, 1986, с. 271
 Енциклопедія Львова, Т. 2, 2008, с. 497